

Patronyme 

 Alexandre Vauthier (1971-), couturier français ;
 André Vauthier-Galle (1818-1899), sculpteur, graveur et médailleur français ;
 Antoine-Charles Vauthier (1790-1879), botaniste et entomologiste français ;
  (1903-1986), diplomate autrichien ;
 Émile Vauthier (1823-1866), architecte français ;
 Émile Vauthier (1864-1946), peintre portraitiste belge ;
 Euphémie Vauthier (1829-1900), écrivaine, journaliste et institutrice française ;
 Jacques Vauthier, mathématicien français ;
 Jean Vauthier (1910-1992), dramaturge français ;
 Jules Antoine Vauthier (1774-1832), peintre d'histoire et lithographe français ;
 Louis Léger Vauthier (1815-1901), ingénieur français ;
 Marcel Vauthier (1910-1988), homme politique français ;
 Marcel Alfred Charles Vauthier (1890-1981), juriste professeur d'université et ministre belge ;
 Maurice Vauthier (1860-1931), politicien belge ;
 Maurice Vauthier (1921-2007), auteur français de romans de jeunesse ;
 Paul Vauthier (1885-1979), général français.

Odonyme 
 Rue Vauthier-le-Noir, voie de la commune de Reims (France).

Voir aussi 
 

Patronyme belge
Patronyme français